

Toponyme

Bayside : une ville de l'État du Victoria ;

Bayside : un village du comté de Charlotte, au sud-ouest de la province du Nouveau-Brunswick ;
 Bayside : une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard ;

Bayside : une localité du comté de Baldwin en Alabama ;
 Bayside : un quartier de New York ;
 Bayside: un village du Texas ;
 Le Bayside Trail,  un sentier de randonnée dans le comté de San Diego, en Californie.
 Bayside, plantation située à Jeanerette (Floride), et inscrite au registre national des lieux historiques.

Musique 
 Bayside : un groupe de rock alternatif de New York.